Гальбаррули () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Риоха в составе автономного сообщества Риоха (Логроньо). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Аро. Занимает площадь 15,44 км². Население — 64 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 21 км.

Население

Примечания 

Муниципалитеты Риохи